Prva srednja informatička škola - ISI s pravom javnosti je privatna strukovna srednja škola smještena na adresi Vrhovec 48 u Zagrebu. Smjer za koji se škola specijalizira je računalni tehničar. U školi se boravi od 09:00 do 17:00. Nastava se odvija u vremenu od 09:15 do 15:30 uz pauzu za ručak od 12:30 do 13:00. Nakon nastave slijedi odmor te učenje i rad na projektima uz mentora.

Škola je zbog stečajnog postupka prestala s radom u prosincu 2018. godine.

Povijest 

Prva srednja informatička škola s pravom javnosti - ISI, osnovana je u svibnju 2003. godine,  osnivač škole bila je informatička tvrtka EduKon Zagreb, d.o.o.
Idejni začetnici i voditelji škole su Jadranka i Jadranko Tudović, osnivači i vlasnici tvrtke EduKon Zagreb d.o.o.

Posebnosti nastavnog programa 

Škola se sastoji od dva podsmjera:
računalni programer - programiranje (C, C++, Java, JavaScript, Processing, SQL idr.)
dizajner računalom - web dizajn/grafika/zvuk/3D (HTML5/CSS3, JavaScript, Processing...)

ISI je škola "programerske" orijentacije - bilo da se radi o algoritamski zahtjevnim, apstraktnim rješenjima, redovito povezanim s bazom podataka ili vizualno orijentiranim rješenjima kao što su web aplikacije ili razne multimedijalne prezentacije. 
Nastavni plan i program podržava i vrlo kvalitetno učenje matematike i fizike dajući time čvrstu podlogu u razvoju apstrkne misli kao i odličnu podlogu za nastavak školovanja na tehničkim i prirodoslovnim fakultetima.

Vanjske poveznice 

 Stranice Prve srednje informatičke škole, Zagreb 

Srednje škole u Zagrebu